Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Nikola Ciric e Goran Tošić 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Salvador Navarro (quarti di finale)

 Ionuț Moldovan /  Jurij Ščukin (Campioni)
 Gergely Kisgyorgy /  Steven Randjelovic (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2003